Уэльва:

 Уэльва — город и муниципалитет в Испании, центр провинции Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Уэльва — провинция на юго-западе Испании в составе автономного сообщества Андалусия.

См. также 
 Сальтес и Уэльва (тайфа)
 Большая Уэльва